Jaume Soler i Serra, nascut a Sant Joan de les Abadesses el 28 de novembre de 1932. President de la Unió de Botiguers i Comerciants de Sant Joan de les Abadesses del 1982 al 1983 i del 1993 al 2000. President de l'Agrupació Sardanista de Sant Joan de les Abadesses del 1977 al 1984.

Agrupació Sardanista 
President de l'Agrupació del 1977 al 1984. Durant aquest període destaquen els aplecs de la sardana VII, VIII i IX.

Aplecs de la Sardana 1981, 1982 i 1983 
Els anys 1981, 1982 i 1983 s'organitzen tres importants aplecs de la sardana a Sant Joan, per potenciar la imatge sardanista de la vila.

Unió de Botiguers i Comerciants 
Jaume Soler funda la Unió de Botiguers el novembre de 1982 i n'és el primer president fins al 1983. Torna a presidir la Unió del 1993 al 2000. Durant aquest període, s'organitzen activitats per impulsar el comerç local, posicionar el municipi turísticament, i establir la presència de la Unió en els principals organismes comarcals i nacionals.

Alberg de Turisme i de Joventut 
El 2 d'abril de 1993, després de la trobada d'agermanament entre Palais-Sur-Vienne i Sant Joan, Jaume Soler i Serra, com a president de la Unió de Botiguers, presenta a l'alcade Gerard Costa Albrich el projecte de l'alberg de turisme Comte l'Arnau i l'alberg de joventut Palais Sur Vienne.

En aquest projecte es proposava adaptar els edificis històrics de l'estació de trens de Sant Joan (estació i magatzems) i convertir-los en els espais principals de la instal·lació, evitant-ne així la seva desaparició (en aquell moment els edificis es trobaven en un estat d'abandonament i degradació important). Un dels objectius principals del projecte era el de crear nous espais i activitats que potenciessin Sant Joan com a destinació turística.

Tretze anys més tard, el 24 de març de 2006, s'inaugurava l'Alberg Municipal Ruta del Ferro clarament inspirat en el projecte original del 1993, però d'una escala menor (sols es va mantenir un dels dos magatzems originals i l'edifici de l'estació es convertí en un restaurant).

Túnel de Collabós 
El 14 de gener de 1994, Jaume Soler i Serra, com a president de la Unió de Botiguers, va adreçar un escrit al Sr. Josep Maria Cullell, conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, en la qual li indicava la conveniència d'anomenar Túnel de Collabós, al nou túnel que connectaria les valls de Sant Joan de les Abadesses i de Bianya. Fins aquell moment s'utilitzava el nom Túnel de Capsacosta per a identificar-lo.

Des de la Generalitat, se sol·licità a la Societat Catalana de Geografia, que realitzés un estudi sobre la denominació més adient. L'estudi fou realitzat pels senyors Joaquim Cabeza i Valls i Andreu Romà i Espí, ambdós membres de la citada societat. L'informe sobre la denominació del túnel elaborat al final de l'estudi, explica que després de l'anàlisi dels topònims de la zona, es recomana l'adopció del nom de Túnel de Collabós per a la citada obra, ja que aquest era el topònim més proper al punt on la foradada principal passa d'una vall a l'altra.

La denominació Túnel de Collabós s'ha acabat acceptant com la més correcta i respectuosa amb la toponímia local.

Lleva del 53 
Des de 1953 fins al 1987 va organitzar diverses trobades dels companys de lleva de Sant Joan de les Abadesses. A partir del 1991 fins al 2013, conjuntament amb els companys de la lleva del 1953 del Ripollès, organitzen les trobades dels membres de la Lleva del 53 de la comarca. Els seus escrits, preparats especialment per la trobada de cada any, expliquen l'evolució del país i de la comarca, vista des de la perspectiva dels nascuts el 1932.

L'any 2015 es va fer una donació de les fotografies i programes de les trobades de la lleva del 53 a l'Arxiu Comarcal del Ripollès.